Fyr har flere betydninger:

 Fyr (navigation) – et pejlemærke, som bruges til navigation via lys, lyd eller radiosignaler
 Radiofyr
 Fyrreslægten – nåletræer, hvor både træet og veddet kaldes fyr

Se også
 Kat – en kastreret hankat kaldes fyr
 Kraka Fyr – en rekonstruktion af vikingeskibet "Skuldelev 6"
 Lighter – også fyrtøj
 Mand – kan omtales en fyr, f.eks om en kæreste
 Ovn – kan kaldes et fyr, især angående opvarmning af lejligheder og huse
 Skydevåben – der typisk ofte bliver affyret på kommandoen "fyr"